Sacharov (), a volte traslitterato Sakharov, può riferirsi a:

Persone
 Aleksej Nikolaevič Sacharov (1934-1999) – regista sovietico
 Andrej Dmitrievič Sacharov (1921-1989) – fisico e premio Nobel per la pace
 Anton Sacharov (1982) – calciatore russo
 Boris Andreevič Sacharov, noto anche come Boris Sakharov (1914-1973) – ingegnere e compositore di scacchi russo
 Gleb Sakharov (1988) – tennista francese
 Vladimir Sacharov (1948) – ex calciatore russo
 Vladimir Viktorovich Sakharov (1853-1920) – generale russo
 Yuri Sakharov (1922-1981) – campione di scacchi ucraino

Altro
 1979 Sakharov – asteroide della fascia principale